Die Bank Asya 1. Lig 2007/08 war die 45. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Die Saison startete am 25. August 2007 und endete am 18. Mai 2008. Die Absteiger aus der Süper Lig waren in dieser Saison Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor und Sakaryaspor. Aufsteiger aus der 3. Liga waren Kartalspor, Boluspor und Giresunspor.

Am 6. April 2008 (29. Spieltag) stand mit Mardinspor der erste Absteiger der Saison 2007/08 fest. Durch eine Niederlage gegen Kocaelispor betrug der Abstand auf den 15. Platz 20 Punkte, bei nur noch fünf verbliebenen Spielen. Der nächste Spieltag (30. Spieltag) war für İstanbulspor ein trauriger, der Vorjahresneunte verlor gegen den direkten Konkurrenten Giresunspor und konnte nicht mehr das rettende Ufer erreichen. Wieder ein Spieltag später wurde der letzte Absteiger bekannt, Elazığspor. Direkt aufgestiegen waren Kocaelispor und Antalyaspor. Play-off-Sieger und der letzte Aufsteiger war Eskişehirspor.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-offs 

 nach Verlängerung (11m-Schießen)

Torschützenliste

Spielstätten

Siehe auch 
 Turkcell Süper Lig 2007/08

Weblinks 
Offizielle Website des Türkischen Fußballverbands

2007/08
Fußballsaison 2007/08